Б-6:
 Б-6 — советский бинокль времён Великой Отечественной войны.
 Б-6 — наименование советской Краснознамённой подводной лодки (ПЛ) проекта «Крейсерская», после переименования, 9 июня 1949 года.
 Б-6 — наименование советской подводной лодки проекта 641.